Lucrezia – moglie di Collatino, figura mitica della storia di Roma, la cui vicenda è legata alla cacciata dell'ultimo re di Roma, Tarquinio il Superbo
 Lucrezia Romana – zona urbanistica del Municipio Roma VII di Roma Capitale
 Lucrezia romana – dipinto del Parmigianino (1540)
 Lucrezia Romana – dipinto dil Georgi Mitov